Volvo kan syfta på ett flertal olika verksamheter med olika ägare och huvudmän:

Industriföretag
Volvo, svensk koncern inom fordonstillverkning
Volvo Lastvagnar, svensk fordonstillverkare ägd av Volvokoncernen
Volvo Construction Equipment, svensk tillverkare av anläggningsmaskiner ägd av Volvokoncernen
Volvo BM, svensk tillverkare av traktorer och anläggningsmaskiner, blev senare en del av Volvo Construction Equipment
Volvo Bussar, svensk fordonstillverkare ägd av Volvokoncernen
Volvo Penta, svensk tillverkare av marinmotorer ägd av Volvokoncernen
Volvo Aero, svensk flygteknisk industri tidigare ägd av Volvokoncernen. Företaget heter numera GKN Aerospace Sweden.
Volvo Personvagnar, svensk fordonstillverkare ägd av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group

Varumärken
Volvo Trademark Holding, bolag som äger varumärkesrättigheterna till Volvo, ägt i lika delar av AB Volvo och Volvo Cars
Volvo Ocean Race, kappsegling jorden runt ägd av varumärket Volvo
Volvo Baltic Race, kappsegling i Östersjön sponsrad av varumärket Volvo
Renault Trucks, fransk fordonstillverkare och varumärke ägt av Volvokoncernen
Mack Trucks, amerikansk fordonstillverkare och varumärke ägt av Volvokoncernen
UD Trucks, japansk fordonstillverkare och varumärke tidigare ägt av Volvokoncernen

Serviceföretag
Volvofinans Bank, svensk bank- och finansverksamhet ägd av den svenska Volvohandeln, Sjätte AP-fonden och Ford
Volvia, svenskt försäkringsbolag ägt av If Skadeförsäkring

Skolor
Volvogymnasiet, gymnasieskola i Skövde som drivs av Volvo Personvagnar
Göteborgsregionens tekniska gymnasium, gymnasieskola i Göteborg, samarbete mellan Volvo, Volvo Personvagnar och Göteborgs Stad

Fabriker
Torslandaverken, Volvo Personvagnars fabriksanläggning på Hisingen i Göteborg
Volvo Uddevallaverken, Volvo Personvagnars tidigare fabriksanläggning i Uddevalla
Volvoverken i Kalmar, Volvo Personvagnars tidigare fabriksanläggning i Kalmar 
Volvoverken i Halifax, Volvo Personvagnars tidigare fabriksanläggning i Halifax

Övrigt
Volvo (låt) – en låt av artisten Eddie Meduza
Volvo Lastvagnar (bok), roman från 2005 av den norske författaren Erlend Loe
Volvo Museum, fordonsmuseum i Göteborg, ursprungligen drivet på ideell basis
Volvohandlarföreningen, svensk intresseorganisation för Volvohandlare

Kategorier
:Kategori:Volvo
:Kategori:Volvomodeller

Se även
Tanka
Bilia